Ralph Neville kan syfta på bland andra:

* Ralph Neville (död 1244), engelsk lordkansler och biskop
 Ralph Neville, 1:e baron Neville de Raby (1262–1331), engelsk peer
Ralph Neville, 2:e baron Neville de Raby (omkring 1291–1367), engelsk peer och militär
 Ralph Neville, 1:e earl av Westmorland (omkring 1364–1425), engelsk peer
 Ralph Neville, 2:e earl av Westmorland (1408–1484), engelsk peer
 Ralph Neville, 3:e earl av Westmorland (1456–1499), engelsk peer
 Ralph Neville, 4:e earl av Westmorland (1497–1549), engelsk peer och militär